Arecaceae - uma planta, denominada de palmeira
Sociedade Esportiva Palmeiras - clube brasileiro de futebol
Ou ainda:
 Palmeiras Nordeste Futebol Ltda. - clube de futebol da Bahia
 Palmeiras Futebol Clube - clube de futebol de São João da Boa Vista
 Sociedade Esportiva Palmeiras Usina Furlan - clube de futebol de Santa Bárbara d'Oeste
 Associação Atlética das Palmeiras - clube de São Paulo
 Palmeira Futebol Clube (Rio Grande do Norte) - clube de futebol do Rio Grande do Norte

Localidades
Palmeiras (Bahia)
Palmeiras (Cabo Frio)
Palmeiras de São Paulo
Santa Cruz das Palmeiras
São José das Palmeiras
Palmeiras de Goiás

Ver também 

Desambiguações de clubes
Desambiguações de topônimos